Viscount Grey steht für folgende britischen Adelstitel:

 Viscount Grey de Wilton, geschaffen 1801, siehe Earl of Wilton #Nachgeordnete Titel
 Viscount Grey of Fallodon, geschaffen 1916, siehe Edward Grey #Elder Statesman (1916–1933)